Banaj – izraelska partia polityczna powstała w 1979, która zmieniła później nazwę na Techijja
 Banaj – miejscowość w Albanii w gminie Poshnje